Pongrácz Tibor (1902–1989) ügyvéd, politikus, országgyűlési képviselő
 Pongrácz Tibor (1940–2019) közgazdász, politikus, államtitkár